Come ti ammazzo un killer (The Survivors) – film del 1983 diretto da Michael Ritchie 
 The Survivors – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Survivors
 The Survivor